

Населені пункти та їхні частини
 Осекі — село в гміні Божитухом Битівського повіту Поморського воєводства
 Осекі — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Осекі — село в гміні Сянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Осекі — частина села Папово-Торунське в гміні Лисоміце Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осекі — частина села Фалішевиці в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Осекі — частина села Подеґродзе в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Осекі — осада в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки